L'élection présidentielle de 2016 peut désigner :

 l'élection présidentielle de 2016 en Transnistrie ;
 l'élection présidentielle de 2016 en république du Congo ;
 l'élection présidentielle ghanéenne de 2016 ;
 l'élection présidentielle américaine de 2016 ;
 l'élection présidentielle taïwanaise de 2016 ;
 l'élection présidentielle béninoise de 2016 ;
 l'élection présidentielle gabonaise de 2016 ;
 l'élection présidentielle moldave de 2016 ;
 l'élection présidentielle centrafricaine de 2015-2016 ;

Voir aussi 

 Liste d'élections en 2016
 Élection présidentielle de 2015
 Élection présidentielle de 2017